Epica:
 Epica — голландская группа, играющая музыку в стиле симфоник-метал.
 Epica — шестой полноформатный студийный альбом американской пауэр-метал-группы Kamelot.

См. также